Vagaceratops est un genre éteint de dinosaures herbivores de la super-famille des Ceratopsia. Il s'agit d'un cératopsien chasmosauriné qui vivait pendant l'époque du Crétacé supérieur à la fin du (Campanien), il y a environ entre  (millions d'années), dans la région correspondant aujourd'hui au nord de l'Alberta.

Ses fossiles ont été découverts dans la partie supérieure de la Formation de Dinosaur Park.

Une seule espèce est rattachée au genre : Vagaceratops irvinensis, décrite à l'origine sous le nom de Chasmosaurus irvinensis par Holmes  en 2001 ; puis rattachée au genre Vagaceratops par Scott Sampson  en 2010.

Étymologie 

Le nom de genre Vagaceratops est composé du latin vagus, « errant ou vagabond » et des mots du grec ancien κέρας (keras, « corne ») et ὤψ (Ops, « tête ») pour donner « tête à corne errante » en référence à la découverte des deux groupes frères Vagaceratops  et Kosmoceratops en deux points distants de l'île-continent de la Laramidia au sud de l'Utah et au nord de l'Alberta.

Description 

Vagaceratops atteint une longueur de près de . Il se caractérise par une corne nasale courte et des protubérances frontales au dessus des orbites. La collerette se distingue par sa forme carrée, avec sur sa partie haute, une rangée de dix cornes incurvées vers l'avant.

Classification 
En 2010, Scott Sampson  ont également établi le cladogramme suivant pour les cératopsidés où Vagaceratops est positionné en groupe frère du genre Kosmoceratops qui a vécu également au Campanien, mais en Alberta et quelques centaines de milliers d'années plus tôt :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Kosmoceratops

Liens externes 
 
 
 
 Chasmosaurus irvinensis au Musée canadien de la nature

Notes et références

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ceratopsidae
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure de la formation de Dinosaur Park
Taxon fossile décrit en 2010
Taxon fossile décrit en 2001